Памятник Курчатову:

 Памятник Курчатову в Волгодонске
 Памятник Курчатову в Дубне
 Памятник Курчатову в Курчатове
 Памятник Курчатову в Москве
 Памятник Курчатову в Обнинске
 Памятник Курчатову в Озёрске
 Памятник Курчатову в Симе
 Памятник Курчатову в Снежинске
 Памятник Курчатову в Челябинске
 Памятник Курчатову в Южноукраинске